Lefteris Gialousis (Heraclião, 18 de julho de 1984) é um futebolista profissional grego, defensor, milita no Ergotelis.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Ergotelis FC